Сергей Гилёв: Гилёв, Сергей Анатольевич (род. 1979) — российский актёр, художник.
 Гилёв, Сергей Васильевич (1854—1933) — русский, советский певец, педагог.